magnituda (astronomija), mjera prividnog sjaja u astronomiji.
 magnituda (seizmologija), mjera jakosti potresa.